Boom, dél-koreai előadó, születési nevén I Minho
 I Minho, 1987-ben született dél-koreai színész
 I Minho, 1993-ban született dél-koreai színész
 I Minho, dél-koreai baseballjátékos